

Sigle 
 Dagens Nyheter – quotidiano svedese
 Death Note
 Democrazia Nazionale
 Democrazia Nazionale - Costituente di Destra, partito politico italiano 
 Democrazia Nazionale, un partito politico spagnolo
 Diametro nominale
 Divisione Nazionale
 Dromaius novaehollandiae
 Duke Nukem

Codici 
 DN – codice vettore IATA di Air Deccan
 DN – codice ISO 3166-2:IN di Dadra e Nagar Haveli (India)
 DN – codice ISO 3166-2:MD di Dondușeni (Moldova)
DN – codice lingua tipico della regione Veneto

Religione 
 D.N. – Figlie di Nostra Signora di Nazareth

Altro 
 Dn – abbreviazione di Libro di Daniele 
 DN – targa automobilistica di Düren (Germania)
 DN – targa automobilistica di Sulawesi centrale (Indonesia)